Ла Таблета има више значења:

 Ла Таблета (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Таблета (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Таблета (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Таблета (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Таблета (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Таблета (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Таблета, Рестауранте (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Таблета (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Таблета (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Таблета (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Таблета (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику